

Patronyme 

 Louis Hébert (1575-1627), le premier colon de la Nouvelle-France ;
 Louis Hébert, un imprimeur français ;
 Louis Hébert (1873-1929), un homme politique français ; 
Louis Hébert (1820-1901), est un général de l'armée confédérée.

Toponyme 

 Louis-Hébert, une circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Louis-Hébert, une circonscription électorale provinciale du Québec.

Autre 
 Monument Louis-Hébert, dans le parc Montmorency, une œuvre du sculpteur Alfred Laliberté

Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme